Grodzisk je název nebo součást názvu více míst v Polsku:

 Grodzisk Mazowiecki – město v Mazovském vojvodství, sídlo gminy Grodzisk Mazowiecki
 Grodzisk Wielkopolski – město v Velkopolském vojvodství, sídlo gminy Grodzisk Wielkopolski
 Grodzisk (Lubušské vojvodství) – vesnice v Lubušském vojvodství, část gminy Słońsk
 Grodzisk (Lodžské vojvodství) – vesnice v Lodžském vojvodství, část gminy Dmosin
 Grodzisk (okres Mińsk) – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Mrozy
 Grodzisk (okres Siedlce) – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Zbuczyn
 Grodzisk (okres Sokołów) – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Sabnie
 Grodzisk (okres Węgrów) – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Grębków
 Grodzisk (okres Hajnówka) – vesnice v Podleském vojvodství, část gminy Narewka
 Grodzisk (okres Siemiatycze) – vesnice v Podleském vojvodství, sídlo gminy Grodzisk
 Grodzisk (okres Sokółka) – vesnice v Podleském vojvodství, část gminy Suchowola
 Grodzisk (Velkopolské vojvodství) – vesnice ve Velkopolském vojvodství, část gminy Blizanów
 Grodzisk Duży – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Czerwin
 Grodzisk Mały – vesnice v Mazovském vojvodství, část gminy Goworowo
 Grodzisk-Wieś – vesnice v Mazovské vojvodství, část gminy Czerwin